Das Rennrodeln im Einsitzer der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 7. (Lauf 1 und 2) und 8. Februar (Lauf 3 und 4) im Yanqing National Sliding Center ausgetragen.

Olympiasiegerin wurde Natalie Geisenberger aus Deutschland. Silber ging an Anna Berreiter aus Deutschland. Bronze gewann Tatjana Iwanowa für die russische Delegation.

Rennverlauf 
Julia Taubitz entschied mit neuem Bahnrekord den ersten Lauf für sich. Taubitz stürzte jedoch im zweiten Lauf in Kurve 13 ebenso wie Madeleine Egle, Inhaberin des alten Bahnrekords, im ersten Lauf. Beide konnten ihren Lauf beenden, fielen jedoch in der Gesamtwertung zurück. Jekaterina Katnikowa stürzte im ersten Lauf und schied aus. Den zweiten Lauf entschied Natalie Geisenberger für sich und führte zur Halbzeit mit 0,208 Sekunden Vorsprung vor Anna Berreiter.

Auch den dritten Lauf konnte Geisenberger für sich entscheiden und einen neuen Bahnrekord aufstellen. Der letzte Lauf brachte keine Veränderungen in den Medaillenrängen. Mit der zweitbesten Zeit im finalen Lauf sicherte sich Geisenberger ihr drittes Olympiagold im Einsitzer in Folge und ihre in Summe fünfte Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Berreiter sorgte für einen deutschen Doppelerfolg und gewann Silber vor Iwanowa.

Rekorde

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Einsitzer Frauen